Ночвино — название населённых пунктов в России:

 Ночвино — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Ночвино — деревня в Бежецком районе Тверской области.